A 121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional ocorreu em Copenhague, na Dinamarca, entre 1 e 9 de outubro de 2009. Essa Sessão foi particularmente importante por duas decisões que seriam tomadas: a eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, vencida pelo Rio de Janeiro, e a revisão do programa olímpico, que adicionou o golfe e o rugby (sendo escolhido o rugby sevens, uma variação do rugby, como modalidade olímpica) ao estatuto de esporte olímpico. A Sessão aconteceu no Bella Center.

Ligações externas 
 

Sessões do Comitê Olímpico Internacional
Jogos Olímpicos de Verão de 2016
2009 na Dinamarca